Hiram Stevens Maxim (1840-1916), Amerikaans-Brits uitvinder
 Maxim van Bulgarije, (1914-2012), Bulgaars patriarch
 Maxim (machinegeweer), het eerste mobiele volautomatische vuurwapen
 Maxim (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
 Maxim (tijdschrift), een maandelijks verschijnend tijdschrift
 Maxim, een jongens- of meisjesnaam, afgeleid van Maximiliaan
 Maxim Reality, een Britse MC, bekend van The Prodigy
 Maxim Integrated Products, een fabrikant van geïntegreerde schakelingen

Zie ook
Maxime (doorverwijspagina)